Die Q School 2021/1 war das erste von drei Qualifikationsturnieren für die Snooker Main Tour. Die Sieger in den vier Gruppen dieses Turniers erhielten die Startberechtigung für die Spielzeiten 2021/22 und 2022/23. Die Spiele fanden vom 27. Mai bis 1. Juni im Ponds Forge International Sports Centre in Sheffield statt.

Das Turnier wurde von ehemaligen Profispielern geprägt, die zuhauf ihre ersten Spiele gewannen, sodass nur wenige Spieler ohne Profierfahrung in die finalen Runden des Turnieres vorstoßen konnten. Im Achtelfinale waren nur noch 3 echte Amateure vertreten, die Entscheidungsspiele bestritten ausschließlich Ex-Profis. Am Ende gewannen mit Peter Lines, Fraser Patrick, Jackson Page und Yuan Sijun auch vier Spieler, für die die Siege die sofortige Wiederqualifikation bedeuteten, nachdem sie wenige Tage zuvor zum Saisonende ihre Profiplätze verloren hatten.

Aus dem deutschsprachigen Raum nahmen nur drei Spieler teil. Neben dem österreichischen Serienmeister Florian Nüßle waren das Richard Wienold und Umut Dikme als Vertreter Deutschlands. Nüßle behielt gegen zwei englische Amateure die Oberhand, hatte aber im Gruppenviertelfinale keine Chance gegen Main-Tour-Ausscheider Bai Langning. Dikme war ebenso chancenlos gegen den ehemaligen Shoot-Out-Sieger Michael Georgiou. Zuvor hatte er die Nummer 3 der Frauenrangliste Rebecca Kenna besiegt. Wienold scheiterte in Runde 1 an einem schottischen Amateurspieler.

Ergebnisse 
196 Spieler hatten für das Turnier gemeldet. Sie spielten um die 4 Plätze der Snooker Main Tour, die zu vergeben waren. Nach dem offiziellen Turniermodus wurde das Turnier in 6 Runden gespielt, bis die vier Halbfinalisten feststanden. Halbfinale und Finale wurden dann nicht mehr ausgetragen. 134 Spieler traten in Runde 1 gegeneinander an, 58 Spieler waren für Runde 2 gesetzt. 4 Spieler traten nicht an, die zugelosten Gegner kamen kampflos weiter. Alle Partien wurden im Best-of-7-Modus gespielt (4 Gewinnframes).

kl. = kampflos

Gruppe 1 
Runde 1

|}
|}

Gruppe 2 
Runde 1

|}
|}

Gruppe 3 
Runde 1

|}
|}

Gruppe 4 
Runde 1

|}
|}

Century-Breaks 
Insgesamt wurden während des Turniers mit 25 Century-Breaks für die Q School ungewöhnlich viele solcher Breaks erzielt. 20 Spielern gelangen Breaks von 100 oder mehr Punkten. Das höchste erzielte Si Jiahui, der 139 Punkte am Stück schaffte.

Quellen

Weblinks 
 2021 Q School - Event 1 bei CueTracker

2021 1
Snookerveranstaltung 2021
Billardturnier in Sheffield